Беппе Фенольо (; ,  — , ) — итальянский писатель.

Биография 
Во время Второй мировой сражался в партизанском отряде. Работал служащим в торговой фирме. Признание получил после смерти, после публикации в 1965 году повести «Личные обстоятельства», получившей высокие оценки от критиков. Во всех своих произведениях описывал сельский мир и времена Второй мировой войны.

Произведения 
 L’affare dell’anima e altri racconti 
 Appunti partigiani : '44-'45
 Una crociera agli antipodi e altri racconti fantastici
  Un giorno di fuoco
 L’imboscata
 Lettere : 1940—1962
 La paga del sabato
 Партизан Джонни  Il partigiano Johnny (1968)
 La malora
 Primavera di bellezza : romanzo
 Личные обстоятельства, Una questione privata (1963)
 I ventitré giorni della città di Alba

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Италии
Участники итальянского движения Сопротивления
Выпускники Туринского университета
Почётные доктора Туринского университета